Фи́вы (, ) может означать:
 Фивы (Греция) — город в Греции (он же — Фивы Беотийские, известные по т. н. Фиванскому циклу мифов).
 Фивы (дим) — община (дим) в Греции.
 Фивы (Египет) — древняя столица Верхнего Египта.
 Фивы Фтиотидские — античный город во Фтиотиде в Фессалии.
 Фивы Гипоплакийские — древний город в Малой Азии.

См. также